Stahn ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Stahn (1808–1891), deutscher evangelischer Theologe und Konsistorialrat
 Günter Stahn (1939–2017), deutscher Architekt
 Johann Gottfried Stahn (1764–1849), deutscher Theologe
 Johann Gustav Stahn (1806–1878), deutscher Jurist und Oberkonsistorialrat
 Julius Stahn (1898–1945), deutscher Jurist und Ministerialbeamter.
 Katharina Stahn (* 1983), deutsches Model
 Martin Stahn (1873–1953), deutscher Archivar
 Otto Stahn (1859–1930), deutscher Architekt und Baurat in Berlin
 Walther Nithack-Stahn (Pseudonym Ulrich Walther; 1866–1942), deutscher evangelischer Geistlicher, Theologe, Friedenspfarrer und Schriftsteller

Siehe auch:
 Stan